
Список родов, входящих в семейство 
 Список составлен на основе данных Plants of the World Online (POWO).
 Знаком × отмечены роды, имеющие гибридное происхождение.

A 
 
 
 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  =

B 
  = 
  = 
  = 
  = 
  =

C 
  = 
 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
 , или Крассула
  = 
  = 
 
  = 
  =

D 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  =

E 
 , или Эхеверия
  = 
  =

G 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
 , или Граптопеталум, или Граптопеталюм
  =

H 
  = 
  = 
  = 
  = 
  =

J 
  =

K 
 , или Каланхоэ
  = 
  = 
  =

L 
  = 
 
  =

M 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
 
  =

O 
  = 
  = 
  = 
  =

P 
 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
 
 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
 
  =

R 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  =

S 
  = 
  = 
  = 
 , или Седум
  = 
 , или Живучка
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  =

T 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  =

U 
 
  =

V 
  = 
  =

×  
 
  = 
 
 
 
 
 
 
 
  = 
  = 
 
 
 
 
 
 
 
  = 
 
 
  = 
  = 
 
  = 
 
 
 
 
 
  = 
 
 
  = 
  = 
 
 
  = 
 
  = 
 
  = 
 
 
 
 
  =

Примечания 

 
Толстянковые